Галеевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Галеевка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Галеевка — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Галеевка — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Галеевка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
Галеевка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Галеевка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

См. также 
 Галеевка-1
 Галеевка-2